Bojan Bakić – cestista montenegrino (n. 1983)
Boris Bakić – cestista montenegrino (n. 1986)
Marko Bakić – calciatore montenegrino
Milovan Bakić – ex calciatore jugoslavo
Vojin Bakić – scultore jugoslavo